Gélin est un patronyme francophone notamment porté par la famille Gélin, une famille française d'acteurs et de cinéastes :
 Daniel Gélin (1921-2002), acteur, réalisateur et scénariste français
 Xavier Gélin (1946-1999), acteur, producteur, scénariste et réalisateur français, fils du précédent et de Danièle Delorme
 Hugo Gélin (1980-), scénariste et réalisateur français, fils du précédent
 Manuel Gélin (1958-), acteur français, fils de Daniel et de Sylvie Hirsch
 Fiona Gélin (1962-), actrice française, fille de Daniel et de Sylvie Hirsch
mais aussi par : 
 Jérémy Gélin (1997-), footballeur français

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme